Espen Engebretsen – ex calciatore norvegese
 Kaare Engebretsen – calciatore norvegese
 Jørgen Engebretsen Moe – poeta, scrittore e vescovo luterano norvegese
 Paul Engebretsen – giocatore di football americano statunitense